Cowley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Cowley
 Kirsten Jane Cowley